Натуральне число 238
 238 рік до нашої ери
 238 рік нашої ери